На летних Олимпийских играх 1960 года США представляли 292 спортсмена (241 мужчина, 51 женщина). Они завоевали 34 золотых, 21 серебряных и 16 бронзовых медалей, что вывело сборную на 2-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная США на sports-reference.com

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года